Germania
Roseburg – municipalità dello Schleswig-Holstein.

Stati Uniti d'America
Roseburg – comunità non incorporata della contea di Grant, Indiana.
Roseburg – comunità non incorporata della contea di Union, Indiana
Roseburg – città della contea di Douglas, Oregon.